Khatxik I Archaruni - de patriarca d'Armènia 972-992 o 990 (potser vacant del 990-992)
 Khatxik II Getadartz - de patriarca d'Armènia 1054-1060
 Khatxik Gagik III - senyor de Reixtunik 887-897, príncep de Vaspurakan 904-908 (al nord-oest), rei de Vaspurakan 908-943 (germà de Sargis)
 Gurguèn Khatxik - rei de Vaspurakan 983-1003 (senyor de Antzevaziq 972-983) (germà)